Table des caractères Unicode U+0100 à U+017F (256 à 383 en décimal).

Latin étendu – A (Unicode 1.1) 
Ce sous-ensemble complète le support de la majorité des langues d’Europe occidentale ou centrale à écriture latine, avec des caractères absents des jeux latin basique et latin-1 étendu. On y trouve la plupart des caractères des autres jeux latins étendus ISO/CEI 8859, notamment les caractères manquant dans le jeu étendu latin-1 pour les langues européennes occidentales.

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 1.1 
C'est la version actuelle, qui n’a pas été modifiée depuis.

Voir aussi

Liens externes 
   Latin Extended-A, tableau sur le site Unicode.
   Latin étendu A, tableau sur le site Unicode.

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (0000-0FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

00010